Doak steht für:
 Doak Aircraft Company, einen US-amerikanischen Flugzeughersteller

Personen:
 Ben Doak (* 2005), schottischer Fußballspieler
 David Doak, nordirischer Videospielentwickler
 Gary Doak (1946–2017), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Peter Doak (* 1944), australischer Schwimmer
 Sloan Doak (1886–1965), US-amerikanischer Reiter 
 William N. Doak (1882–1933), US-amerikanischer Politiker

DOAK steht für:
 Direkte orale Antikoagulanzien, eine Gruppe von Arzneimitteln zur Hemmung der Blutgerinnung, siehe Antikoagulation#Direkte orale Antikoagulanzien (DOAK oder DOAKs)